Райан Мерфи
 Мерфи, Фрэнк (1890—1949) — американский политик и юрист из штата Мичиган.
 Мёрфи, Фрэнк (1889—1980) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.